474 км — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 474 км — остановочный пункт Московской железной дороги в Курской области. Код 217111.
 Пост 474 км — путевой пост Юго-Восточной железной дороги в Липецкой области. Код 591911.
 474 км — остановочный пункт Туркменской железной дороги. Код 758120.